Список аэропортов ЮАР, отсортированный по месту расположения.

Большинство крупнейших аэропортов принадлежит Airports Company of South Africa, в их число входят все международные аэропорты, за исключением международного аэропорта Лансерия, который находится в частной собственности. Большинство других государственных аэропортов принадлежат местным муниципалитетам, хотя есть также значительное количество частных аэропортов. Некоторые базы ВВС ЮАР использую ту же инфраструктуру, что и государственные аэропорты.

Список

Примечания 

 
 
 South African Air Force Bases

См. также 
 Список авиакомпаний Южно-Африканской Республики
 Военно-воздушные силы ЮАР

Ссылки 

 Список Аэропортов ЮАР:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports

Аэропорты
 
ЮАР